La tercera temporada de Mexico's Next Top Model, inició el 4 de septiembre 2012 por Sony Entertainment Television. La host, por tercera ocasión consecutiva, fue la top model mexicana Elsa Benítez. 

La ganadora de esta temporada fue la sonorense Sahily Cordova, quien consiguió un contrato por $100,000 MXN con la agencia Queta Rojas Modelos, la portada y una editorial de seis páginas en la revista Elle México, un automóvil Volkswagen Tiguan y un viaje a Nueva York para reunirse con algunas agencias de modelos, además del título de México's Next Top Model.

Jo Lance, quien hacía de jurado en las pasadas dos temporadas, fue sustituido por Antonio González de Cosío, quien se unió al panel formado por Glenda Reyna, Allan Fis y Elsa Benítez.

La gran novedad de esta edición fue la designación del reconocido comunicador guatemalteco Harris Whitbeck como su productor general.

Participantes

Guía de capítulos

Participantes  
1. Amira : Primera Eliminada. A Pesar de tener muy buen sazón, muchas ganas y de poseer grandes talentos dicho por los jueces no portaba con Grandes Características como para ser tomada en cuenta una semana más por lo que fue eliminada ante Lili. 

2. Lili : Segunda Eliminada . Ganó la oportunidad de elegir Habitaciones al inicio en la Top House pero no tuvo mucha suerte, ya que fue amenazada esa misma semana y salvada ante Amira, Tenía mucho entusiasmo y Disposición pero ante Eloina no rendiría y fue eliminada, cosa que criticó a la hora de su salida. 

3. Leticia : Tercera Eliminada . Considerada anteriormente como la más Fuerte desde el comienzo, aunque siempre se le criticó su falta de entusiasmo y aburrimiento lo que la llevó a ser eliminada ante Jessica ; Sorprendiendo al resto de sus compañeras, Su Eliminación causo mucha polémica.  

4. Anali : Cuarta Eliminada. Anali siempre demostraba su gusto por la Comida a toda hora, lo que descontentaba a algunas de sus compañeras, aun así si hizo amigas como Jessica, Sofía y Paulina, tenía consistencia pero ya en su última semana no impresiono a los jueces y ante Sue fue enviada a casa. 

5. Eloina : Quinta Eliminada. Al Principio tuvo problemas con sus compañeras por polémica de sus pupilentes, los Jueces le reprocharon lo Sexy en especial Glenda Reyna, Sus amigas fueron : Ana Paula, Perla y Anali ; Fue Salvada en la segunda eliminatoria ante Lili para cambiar su actitud. Al final fue Eliminada ante Sahily a pesar de obtener porte de supermodelo y lograr una Gran Foto.

6. Ana  Paula : Sexta Eliminada. Fue muy amigable con todas, en especial con las de su cuarto como Amira; al Principio fue una de las más convincentes pero fue bajando su rendimiento hasta ser eliminada ante Sofía en el sexto panel y enviada a casa. Debido a su pronunciada y Bella Nariz fue tema de muchos en el programa sacándole provecho a sus cualidades. 

7. Sue : Séptima Eliminada. Al Principio fue la más Dramática durante el makeover hasta el punto de desmayarse y causar polémica ya que su cabello rubio fue cortado ; cosa que no logró acostumbrarse al inicio pero supero razón por la cual se salvó ante Anali en la cuarta eliminatoria, al final fue Eliminada ante Sofía por su Vulgar Fotografía. Sus amigas fueron Alessa, Ana Paula y Perla. 

8. Jessica : Octava Eliminada. La más polémica en el sentido del chiste, a pesar de no ser considerada con un porte de modelo suficiente para la moda, se salvó ante Leticia en la tercera Eliminatoria y logró impactar con Grandes Fotos, pero para ser Eliminada más adelante ante Alessa; sus amigas fueron Paulina, Sofía, Lili, Anali y Sahily ; Por el contrario no se llevaba bien con Alessa y Eloina.

9. Sofía : Novena Eliminada. La De Belleza Extraña y Bella por su rostro mexicano, y hasta ser considerada como la Favorita de los Jueces según rumores, estuvo a punto de irse 2 veces salvándose ante Ana Paula y Sue para mejorar, muy amigable con todas en especial con las de su habitación, pero al final no logró cautivar más y fue Eliminada ante Perla. 

10. Perla : Décima Eliminada. La que tiene más Experiencia como modelo de todo el grupo, y la que consistió más ; se salvó ante Sofía pero luego los Jueces habían notado su bajo rendimiento, También hizo Drama con su Look lo cual fue cambiado a petición de producción y los jueces, Al Final fue eliminada ante Paulina .

11. Alessa : Undécima Eliminada. en la Top House, se le consideró la de mala actitud de la Competencia, lo cual la llevó a estar amenazada ante Jessica logrando salvarse para cambiar, logró Grandes fotos, tuvo problemas en especial con Sahily, Jessica, y Sofía durante el show ; aun así si hizo amigas como : Eloina, Sue y Ana Paula (las de su habitación). Al final fue Eliminada ante Paulina .

12. Paulina : Runner-up. Una de las más fuertes de la competencia y disciplinadas, sus amigas fueron Jessica, Lili, Anali y Sofía ; logró muy buenas fotografías Sorprendiendo a los Jueces en general, pero fue Amenazada ante Alessa a la que logró superar en la semi final y por ende salvarse, pero no pudo contra Sahily en la Gran Final a pesar de su Gran consistencia.

13. Sahily : Ganadora. La ganadora de la competencia y la más introvertida, luchó contra su baja confianza, muchas chicas le practicaron bullying, como por ejemplo Alessa, con quien tuvieron mucho roce, aun así logró fuertes fotografías hasta caer junto con Eloina y salvarse. Siguió hasta el final hasta lograr ser la mejor y obtener el título.

Orden de llamados

 La concursante fue eliminada.
 La concursante ganó la competencia.

Reality shows de México
Mexico's Next Top Model
Series Top Model
M